El nombre Brouwer puede referirse a:

 Adriaen Brouwer (1605 - 1638), pintor belga;
 Leo Brouwer, un compositor cubano, guitarrista y director de orquesta;
 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), un matemático neerlandés;
 Hendrick Brouwer, navegante y explorador del siglo XVII, gobernador de las Indias Orientales Neerlandesas;
 Alexander Brouwer, Jugador de Voleibol Playa neerlandés.